3 miejscowości w Polsce: 
 Rupin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Młynarze 
 Rupin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Baranowo 
 Rupin – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno